Finalen av världsmästerskapet i fotboll 1982 spelades mellan Italien och Västtyskland den 11 juli 1982 på Santiago Bernabéu-stadion i Madrid, Spanien. 

Efter en mållös första halvlek, där Antonio Cabrini missade en straff, sköt Paolo Rossi det första målet. Marco Tardelli utökade sedan ledningen innan Alessandro Altobelli, i slutet  av ett motanfall av Bruno Conti, gjorde 3–0. Italiens ledning såg säker ut, och Italiens president Sandro Pertini pekade med fingrarna mot kamerorna på lekfullt 'ni kan inte ta oss nu'-maner. Breitner gjorde mål för Västtyskland i 83:e minuten, men Italien kunde vinna med 3–1 och ta sin första titel sedan 1938.

Eftersom Italien även vann 1934, var Brasilien inte längre ensamma om tre titlar. Italiens Paolo Rossi vann Guldskon som turneringens skyttekung, då priset delades ut för första gången. Lagkaptenen och målvakten Dino Zoff blev, 40 år gammal, turneringens äldste vinnare.

Matchdetaljer

Källor

Externa länkar 
1982 FIFA World Cup Spain - Match report: Italy vs Germany FR Fifa.com Läst: 6 december 2013

Final
Sportevenemang i Madrid
Relationer mellan Italien och Västtyskland
Fotbollsmatcher i Spanien
Madrid under 1900-talet